Onça puede referirse a:
 Instituto Onça-Pintada, institución para la investigación y conservación del jaguar.
 Onça de Pitangui, municipio del estado de Minas Gerais (Brasil).
 O Amigo da Onça, personaje de historieta.